

Codici 
 NDK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Namdrik Island (Stati Uniti)

Informatica 

NDK – Native Development Kit, Software di sviluppo di Google legato a Google Native Client per il sistema operativo Chromium OS.